Bobrov, város Oroszországban, a Voronyezsi terület Bobrovi járásának székhelye
 Bobrov, Bobró község szlovák neve Szlovákiában, a Zsolnai kerület Námesztói járásában